Czwarte zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 w odbyły się w japońskim Sapporo. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Japonka Yūka Setō. W pierwszym konkursie indywidualnym rozegranym 14 stycznia zwyciężyła Japonka Yūki Itō, na drugim miejscu uplasowała się Sara Takanashi a na trzecim Maren Lundby z Norwegii. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrała Niemka Svenja Würth. W drugim konkursie indywidualnym rozegranym 15 grudnia zwyciężyła Norweżka Maren Lundby, drugie miejsce zajęła Japonka Yūki Itō a trzecie miejsce przypadło Niemce Katharinie Althaus.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo był Hidehito Nosaka, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Hubert Mathis, a jego asystentem – Harald Haefker.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2017 w Japonii